Lohweg ist der Name von

 Volker Lohweg(* 1960), deutscher Ingenieur

 Lohweg (Arnstein), Straße in Arnstein
 Lohweg (Auerbach), Straße in  Auerbach/Vogtl.
 Lohweg (Bad Brambach), Straße in Bad Brambach
 Lohweg (Erfurt), Straße in Erfurt
 Lohweg (Schmalkalden), Straße in Schmalkalden
 Lohweg (Sondershausen), Straße in Sondershausen
 Lohweg (Süderhastedt), Straße in Süderhastedt
 Lohweg (Teuchern), Straße in Teuchern
 Lohweg (Unterwellenborn), Straße in Unterwellenborn
 Lohweg (Zeulenroda-Triebes), Straße in Zeulenroda-Triebes